Ласло Полгар (:
 Полгар, Ласло (род. 1946) — венгерский педагог, отец трёх шахматисток: Сьюзен, Софии и Юдит.
 Полгар, Ласло (1947—2010) — венгерский певец.